

Localidades

Sylvania (Alabama)
Sylvania (Geórgia)
Sylvania (Ohio)
Sylvania (Pensilvânia)

Outros
519 Sylvania
Osram Sylvania
Sylvania 300

Ver também
 Sylvan

Desambiguação
Desambiguações de topônimos